Vila Nova é um bairro localizado na zona central de Londrina .

Características

O bairro é considerado um dos mais tradicionais do município, sendo um dos primeiros a surgirem na cidade.  Lá está situado o santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde anualmente são realizadas festas em comemoração ao dia da padroeira do Brasil. Outra peculiaridade encontrada no bairro, é a nomenclatura das ruas, que tem nome de importantes rios.

Principais Vias

 Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes
 Av. Brasília
 Av. Duque de Caxias
 R. Araguaia
 R. Bahia
 R. Guaporé
 R. Iguaçu
 R. Itajaí
 R. Ivaí
 R. Tietê

Subdivisões

 Chácara Agari
 Chácara Pietraróia
 Jardim Agari
 Jardim Guaporé
 Jardim Oguido
 Jardim Yoshikawa
 Nossa Senhora do Desterro
 Parque ABC
 Parque São Cristovam
 Residencial Tietê
 Vila Adolfo
 Vila Aparecida
 Vila Conceição I
 Vila Conceição II
 Vila Mendonça
 Vila Monteiro
 Vila Nalin
 Vila Nóbrega
 Vila Paraíso
 Vila Primavera
 Vila Rando
 Vila Surujus
 Vila Tabapuã

V